La dénomination d'ordre de Saint-Lazare est souvent utilisée aujourd'hui pour désigner plusieurs organisations différentes qui réclament pour origine l’ordre de Saint-Lazare de Jérusalem. Toutes se veulent les continuatrices ou les héritières de l'ordre historique des Hospitaliers de Saint-Lazare. Ces deux ordres font l'objet d'articles différents :

Ordre de Saint-Lazare de Jérusalem : ordre hospitalier crée à Jérusalem vers le . Cet ordre avait pour vocation d'accueillir et d'apporter des soins aux lépreux. La Révolution française voit la confiscation de tous les biens de l'Ordre. Commence alors une période obscure qui voit les derniers membres de l'Ordre rechercher des appuis en 1799 auprès de Paul  de Russie, en 1808 auprès de Gustave IV de Suède, puis en 1814 de Louis XVIII. C'est sous la protection de ce roi que certains prétendent dater la fin de l'ordre historique (il en dilapida les derniers biens pendant son exil).
 Ordre militaire et hospitalier de Saint-Lazare : . Des intérêts particuliers vont donner naissance à des obédiences particulières lors de l'élection de grands maîtres.
 L’Ordre des Saints-Maurice-et-Lazare est lui aussi issu de l’ordre de Saint-Lazare de Jérusalem. Cet ordre est placé sous la protection de la Maison de Savoie.
 L’Ordre royal de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem est issu de l'union personnelle de l'ordre de Saint-Lazare et de l'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel.